Detta är en lista över sjöar i Vimmerby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vimmerby kommun.

Lista

Vimmerby kommun
 Lista